Cerezal o Cerezales puede hacer referencia a:

Cerezal, localidad del municipio de Nuñomoral en la provincia de Cáceres.
Cerezal de la Guzpeña, localidad del municipio de Prado de la Guzpeña, en la provincia de León.
Cerezal de Tremor, localidad del municipio de Torre del Bierzo, en la provincia de León.
Cerezales del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado, en la provincia de León.
La Cerezal, lugar de la parroquia de Tiraña, en el concejo de Laviana, en Asturias.
El Cerezaliru, lugar de la parroquia de Villoria, en el concejo de Laviana, en Asturias.
Cerezal, lugar de la parroquia de Malleza, en el concejo de Salas, en Asturias.
El Riocerezal, lugar de la parroquia de Santa Bárbara/Santa Bárbola, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, en Asturias.
Cerezales, lugar de la parroquia de Santiago Arenas/Carbayín, en el concejo de Siero, en Asturias.
Cerezal, lugar de la parroquia de Obona, en el concejo de Tineo, en Asturias.
La Cerezal, lugar de la parroquia de Rellanos, en el concejo de Tineo, en Asturias.
Cerezal de Peñahorcada, municipio de la provincia de Salamanca.
Cerezal de Puertas, localidad del municipio de Puertas, en la provincia de Salamanca.
Cerezal de Sanabria, localidad del municipio de Asturianos, en la provincia de Zamora.
Cerezal de Aliste, localidad del municipio de Muelas del Pan, en la provincia de Zamora.
Urbanización El Cerezal, localidad del municipio de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza.